Одинецкое (), село, 
Добровольский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682506. Население по переписи 2001 г. составляет 35 (17/18 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Одинецкое находится на правом берегу реки Опалиха, есть мост.
На противоположном берегу расположено село Борестовое.
К селу примыкает село Якововка.
Рядом находится балка Святская, по которой протекает пересыхающий ручей на котором сделана запруда.

История 
 1858 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Экология 
На расстоянии в 1-н км проходит аммиакопровод.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района